U 489 steht für:

 Runenstein U 489 ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U 489 (Kriegsmarine) ein U-Boot der Kriegsmarine.

U489